7-й полк может означать:

Пехотные полки 
 7-й пехотный Ревельский полк
 7-й сибирский пехотный Красноярский полк
 Императорский и королевский 7-й Каринтийский пехотный полк имени графа фон Хефенхюллера (Австро-Венгрия)
 7-й гренадерский Самогитский генерал-адъютанта графа Тотлебена полк
 7-й егерский полк
 7-й стрелковый полк
 7-й Финляндский стрелковый полк
 7-й отдельный гвардейский мотострелковый Пролетарский Московско-Минский дважды Краснознамённый, орденов Суворова и Кутузова полк
  Кавказский 7-й стрелковый полк 
  Сибирский 7-й стрелковый полк 
  Туркестанский  7-й стрелковый полк

Кавалерийские полки 
 Белорусский 7-й гусарский императора Александра I полк
 7-й Донской казачий войскового атамана Денисова полк
 Кинбурнский 7-й драгунский полк
 7-й уланский Ольвиопольский Его Величества Короля Испании Альфонса XIII полк

Танковые полки 
 7-й отдельный гвардейский танковый Ломжинский Краснознаменный полк прорыва
 7-й отдельный танковый полк 3-й Ударной армии, 1-й танковой армии
 7-й танковый полк 7-й танковой бригады

Моторизованные полки 
 7-й отдельный мотоциклетный полк

Миномётные полки 
 7-й гвардейский миномётный полк реактивной артиллерии (1-го формирования)

Авиационные полки 
 7-й истребительный Краснознамённый авиационный полк
 7-й истребительный авиационный полк ВВС Черноморского флота

Артиллерийские полки 
 7-й парашютный полк конной артиллерии (Великобритания)